Комиксы Албании создаются преимущественно уроженцами Косово. В албанской культуре подобные произведения называются «fumeti» () и до недавнего времени не были распространены в Албании в связи с жёсткой цензурой. В Косово издаётся журнал комиксов на албанском языке «Leon», наиболее популярные комиксы на албанском — «Tafë Kusuri» (старейший персонаж, его создателями являются Агим Кена и его сын Ррон), «Garfield» и «Calvin and Hobbes», публикуемые в газете «Koha Ditore».

Краткая история 
Комиксы Албании и Косово были вдохновлены аналогичной субкультурой комиксов Югославии. Первый комикс «Tafë Kusuri» был опубликован в газете «Rilindija» Агимом Кена. В 1990-е годы на юге Югославии в Косово издавался журнал комиксов на албанском «Strip Arti», куда входили как местные комиксы, так и переведённые на албанский. Субкультура комиксов была популярна среди детей и подростков даже после закрытия журнала из-за недостатка средств. Ещё один журнал «Hapi Alternativ», редактором которого был фанат комиксов Петрит Селими, издавал как местные, так и зарубежные комиксы, впервые переведя комиксы о Хеллбое на албанский.

В 1990-е и 2000-е издавались журналы «Hareja» (редактор Ибрагим Кадриу, ежемесячные выпуски) и «Vizatori» (детская рубрика в газете «Koha Ditore»). Издательский дом «Rrota» перевёл на албанский комиксы «Человек-паук», «Алан Форд» и «Люди Икс» в 2003 году, а затем стал издавать ежемесячный журнал «Pishpiriku» для детей, где на 5 страницах публиковался комикс авторства Trembelat. Газета «Daily Zeri» в 1999 году публиковала оригинальные работы, в 2003 году еженедельник «Java» выпустил комикс Rrotelat авторства Эдона Мухаджери.

В албанском языке комиксы называются «stripa»: слово пришло из английского языка в сербохорватский, а затем оттуда перекочевало и в албанский. В настоящее время комиксы публикуются в газете «Rilindja», ограниченные копии продаются в одном из районов Приштины в кофе-магазине Stripdepot и кафе Dit' e Nat'. Основателем Stripedpot является Петрит Селими. В 1997-1998 годах школа комиксов существовала в Косово и спонсировалась фондом Сороса, но в связи с начавшейся войной была закрыта.

Авторы 
 Косовские албанцы: Агим Кена, Шпенд Када, Бинджамен Хаджа, Валдет Гаши, Гьон Марку, Гани Сундури, Гани Якупи, Фахри Аджанела
 Албанцы в Албании: Шпенд Бенгу
 Газеты и журналы: Rilindja, Rrota, Hareja, Hapi Alternativ, Koha

См. также 
 Культура Албании
 Искусство Албании
 Музыка Албании

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт издательства Rrota 
 trembelat.com 
 Koha Ditore Online 
 Kosovo at Macedonian Comics Center
 Strip Depot Cafe 
 Comic strip association Kosova 
 Shpend Bengu 

Албания
комиксы
комиксы